El nombre Lucifer puede hacer referencia a:

 Lucifer, personaje de la mitología romana y cristiana;
 Lucifer, personaje de DC Comics basado en el personaje de la mitología cristiana;
 Lucifer, serie de televisión de 2016 basada en el personaje de cómic anterior;
 Lucifer, obispo del  ;
 «Lucifer», canción de la banda alemana Blue System;
 «Lucifer», álbum de estudio de la agrupación sur-coreana SHINee;
 Lucifer, periódico anarquista y proto-feminista;
 Lucifer, género de langostinos de la familia Luciferidae.